est un film américain de James Clavell sorti en 1969.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre français : 
 Titre original : 
 Réalisateur : James Clavell
 Scénario : David Newhouse, Rafe Newhouse
 Photographie : John Wilcox, assisté d'Ernest Day (cadreur)
 Producteurs : Stanley Baker, James Clavell
 Genre : drame, thriller

Distribution 
 Tommy Steele : Jack Sheppard
 Fiona Lewis : Edworth Bess Lyon
 Sue Lloyd : Lady Darlington
 Eddie Byrne : Révérend Wagstaff
Michael Elphick : Hogarth
 Noel Purcell : Leatherchest
 George Woodbridge : le bourreau

Lien externe 
 

Film américain sorti en 1969
Film dramatique américain
Film se déroulant dans les années 1720